Миранда-де-Арга ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Арга-Арагон. Занимает площадь 60,1 км². Население — 997 человек (на 2005 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

Население

Примечания

Ссылки
 Página Web de Miranda de Arga

Муниципалитеты Наварры